Just My Luck (1957), een film uit 1957 van John Paddy Carstairs
 Just My Luck (2006), een film uit 2006 van Donald Petrie
 Just my Luck (album), een album uit 1984 van de Nederlandse zanger Hessel